Steffi Graf ha battuto in finale Martina Hingis 4-6 7-5 6-2.

Teste di serie

Qualificazioni

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

 

Open di Francia 1999